Geografia
Luka (Bor) - vila da Sérvia
Luka (Croácia) - município da Croácia
Luka (Česká Lípa) - comuna checa

Música
Luka (cantora) — cantora brasileira
Luka (canção) - música de Suzanne Vega

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos